Le championnat du monde de beach soccer 2004 est la dixième édition de la coupe du monde de beach soccer. Le tournoi a lieu sur la plage de Copacabana, à Rio de Janeiro, au Brésil.

Pays qualifiés

Organisation 
Le format est le même depuis 2001 :  réparties en  de 3, les 2 meilleures équipes sont qualifiées pour les quarts de finale.

Tournoi

Phase de groupe

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Phase finale

Quarts de finale

Demi-finales

Match pour la

Finale

Récompenses 
 Meilleur joueur : Jorginho ()
 Meilleur buteur : Madjer (), 
 Meilleur gardien : Roberto Valeiro ()

Source 
 Beach Soccer World Cup 2004 sur rsssf.com

2004
Événement sportif international au Brésil
Compétition de beach soccer à Rio de Janeiro
Football en 2004
Sport au Brésil en 2004
Sport en février 2004
Sport en mars 2004